Michael Cramer ist der Name folgender Personen:

*Michael Cramer (Schauspieler) (1930–2000), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
Michael Cramer (Politiker) (* 1949), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)

Siehe auch:
 Michael Kramer